Vital Ouladzimiravitch Bialinski - du biélorusse :  - ou Vitali Vladimirovitch Belinski - du russe :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il commence le hockey sur glace en 1994. En 2006, il débute en senior avec l'équipe réserve du HK Iounost Minsk. L'année suivante, il découvre alors l'Ekstraliga avec le HK Iounost Minsk. Il devient titulaire dans le championnat national en 2008 avec le HK Chinnik Babrouïsk. Il revient au Iounost en 2009. L'équipe remporte le titre national en 2010 et 2011 ainsi que la Coupe de Biélorussie 2009 et 2010.

Carrière internationale
Il représente la Biélorussie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques

En club 

| 2005-2006 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 1 || || 5 || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 17 || || 28 || 2,51 || || || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 41 || || 85 || 2,37 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 1 || || 0 || 0,00 || 100 || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Chinnik Babrouïsk || Ekstraliga || 48 ||  || 136 || 2,86 || 91,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 19 || 835 || 23 || 1,65 || 93,8 || 3 || 0 || 11 || 591 || 12 || 1,22 || 95,5 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 4 || || 10 || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 27 ||  || 55 || 2,16 || 91,4 || 2 || 0 || 5 || 271 || 11 || 2,44 || 91,4 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 1 || || 3 || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || MHK Iounost Minsk || MHL || 7 || 405 || 16 || 2,37 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 15 || 900 || 35 || 2,33 || 91,5 || 2 || 0 || 4 || 199 || 8 || 2,42 || 92,7 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HK Vitebsk || Ekstraliga || 3 || 121 || 12 || 5,96 || 85,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Junior Minsk || Biélorussie D2 || 4 || || 8 || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK Iounost Minsk || VHL || 22 ||  || 56 || 2,53 || 91,3 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Junior Minsk || Ekstraliga || 9 || 461 || 19 || 2,48 || 92,6 || 2 || 2 || 2 || 125 || 3 || 1,44 || 95,4 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 42 ||  || 77 || 1,86 || 92,0 || 10 || 2 || 10 || 499 || 19 || 2,28 || 91,1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 30 ||  || 62 || 2,14 || 91,4 || 6 || 0 || 6 || 305 || 18 || 3,54 || 88,0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 25 ||  || 61 || 2,73 || 89,0 || 1 || 2 || 7 || 405 || 16 || 2,37 || 91,0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Étoile rouge de Belgrade || Državno Prvenstvo || 15 || 807 || || 3,72 || 90,3 || || 2 || 2 || 100 || || 7,20 || 85,9 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Étoile rouge de Belgrade || Prvenstvo Srbije || 3 || 96 || 3 || 1,88 || 90,0 || || 0 || 5 || 301 || 20 || 3,99 || 87,0 || || 0
|-
| 2017-2018 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 27|| || ||3,01||90,6|| 0||4||2||71|| || 7,61||75,7||0||0
|-
| 2018-2019 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 21|| || ||1,95||92,9|| || || 8|| || || 2,81||91 || || 
|-
| 2019-2020 || HK Mahiliow || Ekstraliga || 15|| || ||5||85|| || || 4|| || || 4,31||82 || ||

En équipe nationale 

| 2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || || || || || || 1,50 || 93,8 || || 0 ||align="left"|  de la Division , Groupe A
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 3 || - || 270 || 11 || 2,45 || 92,5 || 0 || 0 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2009 : nommé meilleur gardien de la division 1, groupe A.
2008 : meilleur pourcentage d'arrêts de la division 1, groupe A.
2008 : nommé comme l'un des trois meilleurs joueurs de sa sélection par son entraîneur.

Références 

Naissance en novembre 1989
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Minsk